«Retablo de San Vicente» puede referirse a:

 Retablo de San Vicente - Maestro de Estopiñán -
Retablo de San Vicente Ferrer:
 Retablo de San Vicente Ferrer (Domenico Ghirlandaio) -Domenico Ghirlandaio-
 Retablo de San Vicente Ferrer (Giovanni Bellini) -Giovanni Bellini-
 Retablo de San Vicente de Menàrguens -Bernat Martorell-
 Retablo de San Vicente de Fora -Nuno Gonçalves-